Die Liste der Landkreise nach Lebenserwartung sortiert die Landkreise der Bundesrepublik Deutschland nach ihrer durchschnittlichen Lebenserwartung bei der Geburt. Angegeben sind die Werte von Männern, Frauen sowie der Durchschnittswert aus beiden Geschlechtern.

Rangfolge 
Die höchste Lebenserwartung haben Neugeborene in den Landkreisen Starnberg (83,39 Jahre), Breisgau-Hochschwarzwald (83,17) und in dem Stadtkreis München (83,02), am niedrigsten ist sie in den Stadtkreisen Pirmasens (77,35), Bremerhaven (77,70) und Flensburg (77,95). Die vordersten Ränge werden von Regionen in Baden-Württemberg und Bayern dominiert.

Alle Angaben gelten für den Zeitraum von 2013 bis 2015. Zu Vergleichszwecken sind kreisfreie Städte gelistet, jedoch nicht mit einer Rangnummer versehen.

Siehe auch 
 Liste von Ländern nach durchschnittlicher Lebenserwartung
 Liste der deutschen Bundesländer nach Lebenserwartung

Literatur 
 Roland Rau, Carl P. Schmertmann: Lebenserwartung auf Kreisebene in Deutschland. In: Deutsches Ärzteblatt (= Deutsches Ärzteblatt. Heft 29–30/2020). Deutscher Ärzteverlag GmbH, Berlin 2020. (online)

Einzelnachweise 

Liste (Verwaltungseinheiten in Deutschland)
Demografie (Deutschland)
 Liste